Меса де Пинос има више значења:

 Меса де Пинос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Пинос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса де Пинос (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику